Il singolare del torneo di tennis U.S. Pro Tennis Championships 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Björn Borg che ha battuto in finale Guillermo Vilas 6-3, 6-4, 6-2.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Tennis Championships 1975